Това е списък на представянето на ФК Дунав (Русе) през сезоните от създаването на отбора през 1949 година.

М = мачове, П = победи, Р = равни, З = загуби, Г.раз = голова разлика, Т = точки.
КСА = Купа на Съветската армия, КНРБ = Купа на Народна република България, КБ = Купа на България.

Дунав
С